

Onomastica
Donnino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Donnino – abate di Leno
Donnino di Fidenza – martire e santo

Pagine correlate
San Donnino
Donnini